Antonio Giosa (1983) – calciatore italiano
 Alessandro Giosa (1977) – pallavolista italiano
 Domenico Giosa (...) – ricercatore italiano

Variante "De Giosa" 
 Nicola De Giosa (1818-1885) – compositore italiano